

Astronomia
 15902 Dostál – asteroide della fascia principale

Persone
 Josef Dostál – canoista ceco
 Martin Dostál – calciatore ceco
 Miroslav Dostál – ex cestista cecoslovacco
 Roman Dostál – ex biatleta ceco